Сирола (Sirola) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сирола, Орландо (1928—1995) — итальянский теннисист, победитель Открытого чемпионата Франции в мужском парном разряде.
 Сирола, Ханнес (1890—1985) — финский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1912 года в командном первенстве по произвольной системе.
 Сирола, Юрьё Элиас (настоящее имя Юрье Элиас Сирен; 1896—1936) — финский писатель и политик, начинал учителем народной школы.